Il campionato asiatico per club 2009 si è svolto dal 1º all'8 giugno 2009 a Nakhon Pathom, in Thailandia. Al torneo hanno partecipato 11 squadre di club asiatiche ed oceaniane e la vittoria finale è andata per la prima volta al Federbrau.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gironi

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finali 9º e 11º posto

Risultati

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
 2009
Competizioni sportive a Nakhon Pathom